Мауэр () — многозначный термин.

Фамилия 
 Мауэр, Михаэль (род. 1962) — немецкий автомобильный дизайнер.
 Мауер (Мауэр), Фёдор Михайлович (1897—1963) — советский учёный в области семеноводства, селекции, генетики и систематики хлопка.
 Мауэр, Франк (род. 1988) — профессиональный немецкий хоккеист.

Топоним 
 Мауэр (Баден) — коммуна в Германии.